Kussininnguaq bezeichnet:
 Kussininnguaq (Fluss, Appat), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussininnguaq (Fluss, Illorsuit), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussininnguaq (Fluss, Nuussuaq, östlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussininnguaq (Fluss, Nuussuaq, westlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussininnguaq (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussininnguaq (Fluss, Salliaruseq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussininnguaq (Fluss, bei Ukkusissat), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland